РУ19А-300 — вспомогательный турбореактивный двигатель, с осевым семиступенчатым компрессором, имеющим перепуск воздуха из-за четвёртой ступени, кольцевой камерой сгорания, одноступенчатой осевой реактивной турбиной и реактивным соплом с нерегулируемым выходным сечением.

РУ19-300 
Предвидя необходимость создания специального двигателя для учебных машин, Александр Яковлев обратился к Сергею Туманскому с просьбой сделать небольшой, лёгкий и надёжный двигатель. В июле 1957 года на заводе № 300 была начата разработка «изделия 29» под руководством главного конструктора Юрия Ивановича Гусева. На государственные стендовые испытания двигатель был предъявлен в декабре 1960 года, которые были закончены в феврале 1961 года, а в 1962 году ресурс двигателя был доведён до 500 часов.

31 июля 1958 года вышло постановление Совмина СССР № 854-404 о разработке УТС Як-104 с двигателем РУ19-300, однако по политическим соображениям в 1959 году было принято решение о прекращении работ по самолёту и двигателю. Несмотря на это в 1960 году были построены два опытных самолёта Як-30. Также в 1960 году был разработан эскизный проект СВВП Як-30В, на котором планировалось использовать два дополнительных подъёмных двигателя РУ19-300, установленными вертикально. 

В серийное производство двигатель был запущен в 1962 году на новом заводе в Тюмени.

Данный двигатель разрабатывался специально для учебных самолётов, что определяло его разработку. Расчёты выполнялись для характерного для обучения цикла нагрузок, с большим числом взлётов и посадок. Также в связи с неидеальным состоянием взлётных полос в учебных частях, были нередки попадания посторонних предметов в воздухозаборники. Поэтому компрессор двигателя РУ19-300 был выполнен из нержавеющей стали марки ЭИ-961.

28 ноября 1961 года из Польши поступило предложение об организации производства самолёта Як-30 и поставке для него двигателей РУ19-300, которое было отклонено Совмином СССР.

В 1963 году КБ Ильюшина в инициативном порядке начинает проектирование ближнемагистрального лайнера Ил-70 с использованием четырёх двигателей РУ19М-300 тягой по 1100 кгс, однако от проекта отказались.

В 1971 году для спортивно-пилотажного самолёта Як-32П была создана модификация РУ19П-300, в которой изменена маслосистема для увеличения продолжительности перевёрнутого полёта.

Модификации

РУ19А-300 

В 1960-х годах на проданных Египту Ан-24 обнаружилось значительное снижение мощности двигателей при высокой температуре воздуха, что резко ограничивало грузоподъёмность. Подходящие характеристики оказались у двигателя РУ19-300. Двигатель был доработан: на него установили генератор и увеличили взлётную тягу. В 1970 году двигатель прошёл государственные стендовые испытания и с тех пор выпускался серийно на Тюменском моторном заводе.В итоге РУ-19А-300 устанавливался на самолёты Ан-24РВ, Ан-26, Ан-30. Для управления тягой двигателя (для укорачивания разбега, ускорения набора высоты и завершения полёта при отказе одного из основных двигателей) в кабине экипажа на среднем пульте справа от рычагов управления основными двигателями (РУД) установлен третий РУД.

Также по лицензии производился в КНР под обозначением Baoding J16-G10A.

Двигатель имеет замкнутую маслосистему, оборудован противообледенительным устройством.

Двигатель обеспечивает:
 создание дополнительной тяги при взлёте и наборе высоты с целью увеличения полезной нагрузки;
 обеспечение безопасности полёта при отказе основного двигателя АИ-24ВТ;
 автономный запуск основных двигателей АИ-24ВТ;
 питание электроэнергией бортсети самолёта на стоянке при неработающих двигателях АИ-24ВТ;
 питание электроэнергией бортсети самолёта в полёте при отказе генераторов СТГ-18ТМ.

Технические данные двигателя:

Источники 
 Юрий Засыпкин, Лев Берне. Судьбу самолёта решили политики // Авиация и космонавтика. 2003. № 1. С. 6.
 История конструкций самолётов в СССР 1951—1965 гг. Ред.-сост. Ю. В. Засыпкин, К. Ю. Косминков. : Машиностроение, 2000.

Ссылки 
 самолёт Як-30 на сайте «Уголок неба»
 РУ19А-300 Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию
 https://web.archive.org/web/20111105062408/http://www.an26.info/tech/ru19a300.htm
Фото РУ-19А-300, установленного на самолёте Ан-26

Авиационные двигатели